Јевгениј Кафељников је други пут освојио турнир. У финалу је победио Магнуса Ларсона резултатом 6-4, 6-4.

Носиоци

  Петр Корда (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (победник)
  Рихард Крајичек (четвртфинале)
  Карлос Моја (друго коло)

<li> Алекс Коређа (прво коло)
<li> Томас Мустер (прво коло)
<li> Никола Кифер (прво коло)
<li> Магнус Норман (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1998.